Unamuno es un apellido vasco que puede referirse a:
 Luis María Unamuno e Irigoyen (1873-1943), botánico; su abreviatura científica es Unamuno.
 Miguel de Unamuno (1864-1936), escritor y filósofo español.
 Telesforo Aranzadi Unamuno (1860-1945) científico, naturalista y antropólogo. 
 Fernando de Unamuno (1892-1978) arquitecto. 
 Miguel Unamuno (1932-2009), sindicalista y político argentino.
 Víctor Unamuno Ibarzábal, futbolista de la década de 1930 del Athletic Club.